

Patronymes 
 Derek Wanless (1947-2012), ancien banquier anglais et ancien conseiller du Parti travailliste.
 Ian Wanless (né en 1969), mathématicien australien.
 William James Wanless, un médecin et missionnaire d'origine canadienne.

Toponymes

Wanless, un hameau du Manitoba

Wanless, une communauté non incorporée de Virginie-Occidentale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme